Екимово — название населённых пунктов в России:
 Екимово — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Екимово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Екимово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Екимово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Екимово — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Екимово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Екимово — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Екимово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Екимово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Екимово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Екимово — деревня в Кожевниковском районе Томской области.